Guayas (provincie), een provincie van Ecuador;
Guayas (rivier), een rivier in Ecuador;
Guayas (schip, 1841), een historisch Ecuadoraans schip.